Messier 22 (M22), een object aan de sterrenhemel
 M22 Locust of M22 Honey, een Amerikaanse tank uit de Tweede Wereldoorlog
 Een verkeersweg:
 M22 (Noord-Ierland)
 M22 (Oekraïne)
 M22 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M22 (Joegoslavië)